Nothrolohmannia är ett släkte av kvalster. Nothrolohmannia ingår i familjen Hypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nothrolohmannia